Alexandre Danilovitch Menchikov (1672-1729), homme politique et chef militaire russe;
 Alexandre Sergueïevitch Menchikov (1787-1869), général russe, arrière-petit-fils du précédent.